Macken kan syfta på:

 Macken – en svensk TV-serie från 1986 av Claes Eriksson och PA Norell med Galenskaparna och After Shave (6 avsnitt)
 Macken - TV-serien på scen – en teaterföreställning från 2016.
 Macken – Roy’s & Roger’s Bilservice – långfilm från 1990 (som räknades som avsnitt sju av TV-serien)
 Macken (sång) – ledmotivet till TV-serien, som sjöngs in av flera svensk artister.
 Macken (musikalbum) – musikalbum med låtar från TV-serien och filmen.
 Macken (EP) – en EP från 1986 av Galenskaparna och After Shave

Geografi
 Macken, Rheinland-Pfalz – en kommun i Tyskland